Axel Gustafsson kan syfta på:

Axel Gustafsson (1839–1872), borgmästare och riksdagsman
Axel Gustafsson (1900–1992), folkpartistisk riksdagsman
Axel Gustafsson Banér, svenskt riksråd
Axel Gustafsson Oxenstierna, svensk greve och statsman